Balsam Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Balsam Brook (Saratoga County, New York)
 Balsam Brook (St. Lawrence County, New York)
 Balsam Brook (Sullivan County, New York)